Ishockey vid olympiska vinterspelen 1960 spelades i Squaw Valley i Kalifornien i USA den 19–28 februari 1960, och var det 27:e världsmästerskapet och det 38:e Europamästerskapet, som då spelades som en gemensam turnering.

De nio deltagande landslagen spelade först en inledande omgång uppdelade i tre grupper varifrån de två bäst placerade landslagen från varje grupp gick vidare till en finalomgång för placeringarna ett till sex medan gruppförlorarna fick spela vidare i en placeringsomgång för att avgöra placeringarna sju till nio.

För första gången deltog Japan och Australien i olympiskt spel. Två interna tyska kvalifikationsmatcher avgjorde att Västtyskland skulle representera Tyskland, som annars brukade ställa upp med ett gemensamt lag.

Värdlandet USA utnyttjade fördelen med hemmabana och blev överraskande för första gången någonsin olympiska mästare och för andra gången världsmästare, efter 1933. De två favoritlagen, före turneringens start, Kanada och Sovjetunionen, slutade på andra och tredje plats.

Kvalificeringsmatcher
Ett tyskt lag var kvalificerat att delta i turneringen, så de två tyska landslagen spelade två utslagsmatcher om OS-platsen. Den första matchen spelades den 9 december 1959 i Garmisch-Partenkirchen i Västtyskland, där västtyskarna vann med 5-2. Returmatchen tre dagar senare i Weisswasser slutade med västtysk seger, denna gång med 5-3. Därmed vann västtyska landslaget rätten att representera Tyskland i den olympiska ishockeyturneringen.

Medaljfördelning

Gruppspel 
De två bästa lagen (färgade) från varje grupp avancerar till slutspelet och spelar om platserna 1-6.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Matcher om platserna 7-9

Slutspel 
Ettan vann guld, tvåan silver och trean brons.

Slutställning

Läs mer 
 VM i ishockey 1960

Laguppställningar

USA 
Jack McCartan, John Mayasich, Jack Kirrane, Paul Johnson, Weldon Olson, Eugene Grazia, Richard Rodenheiser, Edwyn Owen, Rodney Paavola, Richard Meredith, Bill Christian, Tommy Williams, Roger Christian, Robert McVey, Lawrence Palmer, Bill Cleary, Bob Cleary

Kanada 
Harold Hurley, Harry Sinden, Jack Douglas, Bob Attersley, Fred Etcher, George Samolenko, Donald Charles Head, Darryl Sly, Ken Laufman, Floyd Martin, James Connelly, Robert Forhan, Donald Rope, Maurice Benoit, Bobby Rousseau, Cliff Pennington, Robert McKnight

Sovjetunionen 
Jurij Tsitsinov, Vladimir Grebennikov, Michail Bytjkov, Viktor Prjazjnikov, Nikolai Karpov, Nikolai Puchkov, Jevgenij Grosjev, Viktor Yakushev, Stanislav Petukhov, Evgeni Yerkin, Nikolaï Sologubov, Yuri Baulin, Aleksandr Almetov, Konstantin Loktev, Veniamin Aleksandrov, Genrikh Sidorenkov, Alfred Kuchevskiy

Sverige 
Bengt Lindqvist Pliggen Inte ministern

, Kjell Svensson, Gert Blomé, Bert-Olov Nordlander, Roland Stoltz, Hans Svedberg, Acka Andersson, Sigurd Bröms, Einar Granath, Lars-Eric Lundvall, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Ulf Sterner, Sven Tumba, Sune Wretling, Carl-Göran Öberg

Referenser

Noter

Externa länkar

Ishockey i USA
1960
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1960
1960